Kirill Vladimirovitch Kombarov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe qui évolue au poste d'ailier droit.

Il est le frère jumeau de Dmitri Kombarov.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur russe
Naissance en janvier 1987
Naissance à Moscou
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du Tom Tomsk
Joueur de l'Arsenal Toula
Naissance en RSFS de Russie